Gmina Czarna bezeichnet drei Gemeinden in der Woiwodschaft Karpatenvorland in Polen:
 Gmina Czarna (Powiat Bieszczadzki), eine Landgemeinde im Powiat Bieszczadzki
 Gmina Czarna (Powiat Dębicki), eine Landgemeinde im Powiat Dębicki
 Gmina Czarna (Powiat Łańcucki), eine Landgemeinde im Powiat Łańcucki

Siehe auch:
 Gmina Czarna Białostocka
 Gmina Czarna Dąbrówka
 Gmina Czarna Woda
 Gmina Czarne